La iglesia de San Sebastián es un templo católico de la ciudad española de Segovia.

Descripción 

Se encuentra en la ciudad castellanoleonesa de Segovia. Está situada en la plaza del mismo nombre, al terminar el acueducto, en la parte alta de la ciudad, próxima a la plazuela de Avendaño.

Gila y Fidalgo contaba en 1906 que estuvo cerrada al culto, por amenazar ruina las bóvedas de yeso y ladrillo, que servían solo para ocultar las primitivas. Llegó a ser parroquia independiente. Su exterior lo define Gil y Fidalgo como románico-bizantino y cuenta con ábsides, portadas y ventanas con el típico carácter de las iglesias segovianas del siglo  o anteriores. La torre está rebajada y perdió su estilo primitivo tras diversas remodelaciones. El interior presenta tres naves.

Notas 

  Partes de este artículo incluyen texto de Guía y plano de Segovia (1906), una obra de Félix Gila y Fidalgo (1861-1912) en dominio público.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Iglesias de Segovia
Segovia